Анатолий — имя, которое носили некоторые святые:

 Анатолий Саленский (IX век) — епископ Шотландский, отшельник. По преданию, святой Анатолий оставил свою кафедру и отправился в паломничество в Рим. По возвращении оттуда он начал вести отшельническую жизнь в Салене (Salins-les-Bains), Франция. По иному преданию святой Анатолий стал епископом в Галисии, Испания. День памяти — 3 февраля .
 Анатолий Кагорский (умер ок. 500 год) — епископ Кагора, Франция. Житие его не сохранилось, однако его святые мощи почитаемы в монастыре святого Архангела Михаила (Saint-Mihiel), куда были перенесены в 760 году. Дни памяти — 7 февраля, 21 октября .
 Анатолий Галилейский (I век) — мученик. Пострадал в Галилее. День памяти — 20 марта .
 Анатолий Александрийский (умер в 283) — святитель. Епископ, известный философ, учёный из Александрии, Египет. Был епископом Лаодикии, Сирия, где написал десять книг по математике. Историк Евсевий Лаодикийский (Eusebius of Laodicea) сообщает, что святой Анатолий оказался в Александрии во время восстания. Римляне осадили ту часть города, которая называется Бруший (Bruchium), и люди стали голодать. Святой Анатолий провёл с римлянами переговоры, и те согласились выпустить больных, старых, женщин и детей, после чего повстанцы сдались. Во время путешествия в Лаодикию местными жителями был провозглашён епископом города. День памяти — 3 июля .
 Анатолий и Протолеон. Воины. Мученики. Уверовали во время казни святого великомученика Георгия и царицы Александры, за что тотчас были обезглавлены. День памяти — .
 Анатолий Константинопольский (умер в 458) — святитель. Патриарх Константинопольский. День памяти — 3 июля .

См. также 
 Анатолия Римская (ок.350 года) — мученица. Пострадала в Риме вместе с Викторией. День памяти — 23 декабря .

Примечания